Sedlina může označovat:
 Sedlina – přírodní památka u obce Rovná na Strakonicku
 sedlina (pokrm) – pokrm z vajec smíchaných s dalšími surovinami (špenátová, rýžová atd. sedlina)
 kávová sedlina – hovorově lógr, usazená vylouhovaná káva (např. turecká káva), využívá se mj. k věštění a jako hnojivo 
 vaječná sedlina – druh zavářky do polévky
 sediment – někdy též kal, pevná nerozpustná složka tekutiny, která se vlivem gravitace usadila na dně

Externí odkazy